Der englische Begriff Masthead bezeichnet:
 im Segelschiffbau die Spitze eines Schiffsmastes, siehe Masttop
 bei britischen Zeitungen und Zeitschriften den Zeitungskopf
 bei US-amerikanischen Zeitungen und Zeitschriften eine auf die Titelseite gedruckte Herkunftsangabe, vergleichbar mit dem in Deutschland gesetzlich vorgeschriebenen Impressum
 im Onlinemarketing ein großformatiges Online-Werbemittel im Kopf der Startseite von YouTube

Siehe auch:
 Masthead Studios, bulgarischer Entwickler von Computerspielen